Camel Beach, een toeristisch strand nabij de Turkse badplaats Bodrum;
Camel Beach, de naam van een strand nabij het Franse Saint-Raphaël tijdens Operatie Dragoon.